Lingheim steht für:

 Lingheim (Gemeinde Oberndorf), Ortschaft in Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

 Susanne Lingheim, schwedische Artdirectorin, Szenenbildnerin und Oscarpreisträgerin